

Cinema
Utz – film del 1992 diretto da George Sluizer

Letteratura
Utz – romanzo di Bruce Chatwin del 1988

Musica
Utz – traccia dell'album Hocus Pocus degli Enon del 2003

Onomastica
Utz – forma diminutiva del nome proprio Ulrico